Блумберг () — фамилия, англизированная от немецкой или еврейской .

 Блумберг, Джорджина (род. 1983) — американская конница, общественный деятель и писательница.
 Блумберг, Майкл Рубенс — политик, мэр Нью-Йорка с 2001 по 2013 год.
 Блумберг, Мориц (более известен под псевдонимом Марис Ветра; 1901—1965) — латвийский оперный певец (тенор).
  — американский звукорежиссёр.
 Блумберг-тауэр — жилой небоскрёб в Нью-Йорке.
 Блумберг, Майкл (хоккеист) — (род. 1954) израильский хоккеист.
 Аксель Густаф Райнхольд Блумберг — редактор журнала «Вимербю», отец ребенка Астрид Линдгрен.

См. также 
 Бламберг, Барух — американский врач и учёный.
 Bloomberg — американская компания.
 Bloomberg Television
 Блумбергский терминал
 Блумберга
 Блюмберг
 Бломберг